Sam Phillips – imprenditore e musicista (1923-2003)
Sam Phillips – musicista e attrice (1962)
Sam Phillips – modella e attrice (1966)